Kitok kan syfta på:

Personer 
 Kitok –  ett samiskt efternamn samt personer med namnet5
 Kitok – artistnamnet för musikern Magnus Ekelund

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Kitok (kulle), Republika Srpska, 
 Kitok (bergstopp), Republika Srpska,